Il doppio femminile del BNP Paribas Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Dinara Safina e Elena Vesnina erano le detentrici del titolo, ma la Safina ha deciso di non partecipare.

La Vesnina ha fatto coppia con Marija Šarapova, ma hanno perso al 1º turno contro Ekaterina Makarova e Tat'jana Puček.

Teste di serie

 Cara Black /  Liezel Huber (secondo turno)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Květa Peschke /  Lisa Raymond (primo turno)
 Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (second turno)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (primo turno) 
 Nuria Llagostera Vives /  María José Martínez Sánchez (semifinale) 
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta (semifinale) 
 Yung-jan Chan /  Tiantian Sun (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Doppio femminile